Pighammer е единствения соло албум на Уейн Статик, който е издаден на 4 октомври 2011 г. от Dirthouse Records. Дебютира на 97-о място в класацията на Билборд 200, с 4700 продадени копия през първата седмица.

Състав 
 Уейн Статик – вокали и всички инструменти
 Тера Рей – допълнителни вокали

Име на албума 
„Концепцията за албума внушава странен образ“ – обяснява Статик. „Името идва от луд пластичен хирург с фетиш към прасета, който превръща мацките в прасета. Той е пълна противоположност на това какъв трябва да бъде един пластичен хирург. Той използва своя чук, направен от свински крак.“.

„Трансформацията“ на Статик е след решението му да спре да взима наркотици през 2009 г. Албума е написан в чест на новия му живот, с цел и други да се откажат от наркозависимост.

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Музикални албуми от 2011 година
Дебютни албуми